Luginger ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Luginger (* 1988), deutsche Schlagersängerin
 Jürgen Luginger (* 1967), deutscher Fußballspieler und -trainer